Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale steht für:

 Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze), Dienstmerkmale der öffentlich zugänglichen Telekommunikationsnetze
 Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (Nebenstellen), Dienstmerkmale von nichtöffentlichen oder privaten Telekommunikationsnetzen